Mob Rules steht für:

 Mob Rules (Album), ein Album von Black Sabbath
 Mob Rules (Band), eine deutsche Band